Arthur Faingnaert, Belgisch journalist en Vlaams activist
 Emiel Faingnaert, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam